Maliebrug (Den Haag), een brug in Den Haag
 Maliebrug (Utrecht), een rijksmonumentale brug in Utrecht